2003/04 was het 93ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de T-Mobile Bundesliga, daaronder was de Red-Zac-Erste-Liga.

De derde klasse bestond uit de Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich en Burgenland), Regionalliga West (Salzburg, Tirol en Vorarlberg) en de Regionalliga Mitte (Kärnten, Oberösterreich en Steiermark).

T-Mobile Bundesliga

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Grazer AK || 36 || 21 || 9 || 6 || 62 || 32 || +30 || 72|-style="background:#ddddff;"
| 2|| FK Austria Wien || 36 || 21 || 8 || 7 || 63|| 31 || +32 || 71|-style="background:#ddddff;"
| 3|| SV Pasching || 36 || 17 || 12 || 7 || 59|| 41 || +18 || 56|-style="background:#ddddff;"
| 4|| SK Rapid Wien || 36 || 16 || 9 || 11 || 50|| 47 || +3 || 57|-style="background:#CCF3FF;"
| 5|| SC Schwarz-Weiß Bregenz || 36 || 11 || 12 || 13 || 47|| 58 || –11 || 45|- 
| 6|| VfB Admira Wacker Mödling || 36 || 11 || 9 || 16 || 42|| 49 || –7 || 42|- 
| 7|| SV Austria Salzburg || 36 || 11 || 5 || 20 || 44|| 48 || –4 || 38|- 
| 8|| SV Mattersburg || 36 || 9 || 10 || 17 || 39|| 61 || –22 || 37|- 
| 9|| SK Sturm Graz || 36 || 8 || 11 || 17 || 39|| 52 || –13 || 35|-style="background:#FFCCCC;"
| 10||  FC Kärnten || 36 || 7 || 11 || 18 || 38|| 62 || –26 || 32'|}

TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Meeste speelminuten

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2003/04 uitkwamen in de Bundesliga.

Grazer AK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Grazer AK, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Walter Schachner voor de allereerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oostenrijk werden.

Red-Zac-Erste-Liga

Regionalligen

Zie ook
Oostenrijkse voetbalbeker 2003/04

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 2003/04